De Beker van Polynesië 2000 was het derde toernooi dat werd gehouden voor de landen van Polynesië. Het vond plaats op Tahiti. Er deden 5 landen mee. De winnaar van het toernooi en de nummer 2 kwalificeerden zich tevens voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 2000.

Stadion

Eindstand

 en  zijn geplaatst voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 2000.

Wedstrijden

Voetbal in Oceanië
Voetbal in Frans-Polynesië
Voetbal in 2000